KLE est un code qui peut désigner :
 indicatif de l'Arrondissement de Clèves pour les plaques minéralogiques allemandes ;
 aéroport de Kaélé, un aéroport du Cameroun, selon le code IATA des aéroports.

KLE est un sigle qui peut désigner :
   ou , une organisation qui gère plus de 250 institutions d'enseignement en Inde.

Voir aussi 
 Kawasaki KLE 500, une motocyclette de type trails, produite par Kawasaki de 1991 jusqu'en 2006

Code IATA des aéroports